Gregoria Maximiliana de Habsburgo y Wittelsbach (Graz, 22 de marzo de 1581-ibidem, 20 de septiembre de 1597), archiduquesa de Austria, fue la octava de los hijos del archiduque Carlos II de Estiria y de la princesa María Ana de Baviera. Sus abuelos paternos fueron el emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico y Ana de Bohemia y Hungría, y sus abuelos maternos el duque Alberto V de Baviera y la archiduquesa Ana de Austria (esta última, hermana mayor de Carlos II de Estiria, su padre).

Biografía
Nacida en Graz, sus padrinos fueron el Papa Gregorio XIII y su tía materna, Maximiliana María de Baviera. El nombre es una combinación de ambos. Gregoria Maximiliana era descrita como extremadamente piadosa y tuvo la relación más estrecha con su madre entre sus hermanos.
 
Además del labio inferior Habsburgo, Gregoria Maximiliana tenía un hombro deformado y la cara llena de cicatrices.
 
En 1596, el almirante de Aragón llegó a Graz y tenía que entregar a la corte española los retratos de Gregoria Maximiliana y sus dos hermanas menores, en edad de casarse, Leonor y Margarita. Poco después, Gregoria Maximiliana se comprometió con el príncipe de Asturias, futuro rey Felipe III de España. Aunque el príncipe, después de ver los retratos, prefirió a Margarita, fue su padre, el rey Felipe II, quien eligió a Gregoria Maximiliana como su esposa, principalmente porque era la mayor.

Murió a los dieciséis años de edad. Fue enterrada en la Abadía de Seckau. El prometido de Gregoria Maximiliana se casó con su hermana, Margarita, en 1599.

Ancestros

Referencias 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Casa de Wittelsbach
Nacidos en Graz
Fallecidos en Graz